Новожилкинское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в 
Усольском районе Иркутской области России. Административный центр — Новожилкино.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года 
численность населения муниципального образования составила 2357 человек, в том числе 1118 мужчин и 1239 женщин.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты
 Новожилкино
 Ключевая
 Култук

Примечания 

Муниципальные образования Усольского района Иркутской области
Сельские поселения Иркутской области